Rutten kan syfta på:

Personer med efternamnet Rutten 
 L. M. R. Rutten (1884–1946), nederländsk geolog
 Martin Rutten (1876–1944), belgisk statstjänsteman
 Peter Johannes Rutten (1864–1953), nederländsk politiker
 Theo Rutten (1899–1980), nederländsk politiker
 Bas Rutten (född 1965), nederländsk politiker kampsportare

Platser 
Rutten kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Rutten (ort i Belgien), Flandern, Provincie Limburg,

Nederländerna 

 Rutten (ort i Nederländerna), Flevoland, Gemeente Noordoostpolder, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar